Свято-Троицкая церковь () — православный храм в городе Ельск Гомельской области Белоруссии. Памятник деревянного зодчества.

История 
Построена в 1769—1780 годах в городе Ельск. Имеет черты стиля классицизма. В 1870—1871 годах к притвору была пристроена колокольня (восьмерик на двух четвериках), завершённая высоким шатром.

Архитектура 
Представляет собой пятисрубный крестово-купольный храм. Центральный восьмигранный сруб (длина 23 метра, ширина 14 метров, высота 11,8 метров) завершен массивным световым восьмериком с купольным покрытием. Прямоугольный притвор, граненые алтарные и боковые срубы укрыты покатыми двускатными крышами с вальмами на торцах. Стены вертикально обшиты досками и имеют окна с полукруглыми завершениями.

Интерьер 
В интерьере доминирует двухсветовое пространство средикрестие, перекрытое граненым шатровым сводом. В широких просветах открываются боковые помещения. Над притвором расположены хоры. Апсида оформлена деревянным иконостасом.

Литература 
 Ельская Троіцкая царква // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш.. — Мн.: БелЭн, 1998. — Т. 6: Дадаізм — Застава. — 576 с. — 10 000 экз. — ISBN 985-11-0106-0 (т. 6), ISBN 985-11-0035-8.
 Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн.: БелЭн, 1993. — 620 с. — ISBN 5-85700-078-5.
 Праваслаўныя храмы Беларусі: энцыклапедычны даведнік / А. М. Кулагін; [рэдакцыйны савет: Г. П. Пашкоў, Л. В. Календа]. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2007. — 653 с. 2000 экз. ISBN 978-985-11-0389-4.

Ельск
Деревянные церкви Белоруссии
Ельск
Ельский район
Ельск